
Marieberg kan syfta på

Geografi

Finland 
 Marieberg, Lappträsk – ett bosättningsområde i Lappträsks kommun, Södra Finlands län

Sverige 
 Mariebergs församling – en tidigare församling i Majorna, Göteborg 1786–1820
 Marieberg, Kramfors kommun – en småort i Kramfors kommun
 Mariebergs sjukhus – ett tidigare sjukhus i Kristinehamn
 Mariebergs naturreservat – ett naturreservat i Kungälvs kommun
 Marieberg – en stadsdel i Stockholm
 Militärområdet Marieberg – en del Stockholms garnison 1815–1958 
 Marieberg, Umeå – en stadsdel i Umeå
 Marieberg, Motala – en stadsdel i Motala
 Marieberg, Karlstad – en stadsdel i Karlstad
 Marieberg, Örebro kommun – en tätort i Örebro kommun
Marieberg, Grästorps kommun - en småort i Grästorps kommun
 Mariebergsskolan – en grundskola i Skara
 Marieberg, Katrineholm – en egendom i Björkviks socken i Södermanland
 Mariebergs gård, Botkyrka kommun – säteri i Grödinge socken
 Marieberg (järnvägsstation) – en tidigare station vid Lund–Trelleborgs Järnväg
 Marieberg, Gammelstad – en del av tätorten Gammelstad i Luleå kommun
 Mariebergssundet – ett sund i Mälaren
 Mariebergsfjärden – en fjärd i Mälaren

Företag 
 Tidnings AB Marieberg – svensk tidningskoncern 1986-1998.
 Mariebergs porslinsfabrik – en porslinsfabrik på 1700-talet.
Marieberg Galleria – ett köpcentrum i Örebro.